Lapeer ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Lapeer County, County in Michigan
 Lapeer Township, Township im Lapeer County, Michigan
 Lapeer (Michigan), Ort im Lapeer County, Michigan
 Lapeer (New York), Ort im Cortland County, New York